Deutscher Vorname steht für
 deutschsprachiger Vorname, siehe Vorname
 Vornamen in Deutschland, siehe Vorname (Deutschland)